Slaveanovo se poate referi la:
 Slaveanovo, oraș în Bulgaria
 Slaveanovo, sat în Regiunea Tărgoviște, Bulgaria
 Slaveanovo, sat în Regiunea Haskovo, Bulgaria